Алексе́й Васи́льевич Кузьми́ч (; ) — белорусский советский .

Биография 
Родился 1 июня 1945 года в деревне Мохро белорусского Полесья. Отец вскоре после возвращения с фронта умер. Мать — Александра Максимовна, воспитывала семерых детей одна. Алексей рано начал рисовать. На формирование личности художника оказали влияние близкие — родные сёстры, двоюродный брат Степан, самобытный художник, а также преподаватель рисования в местной школе Анатолий Павлович Рубанович.

По окончании 9 классов в 1962 году Алексей Кузьмич уехал в Красноярск, где поступил учиться в художественное училище имени В. И. Сурикова. Большую роль в становлении художника сыграл находившийся недалеко от училища Красноярский государственный художественный музей им. В. И. Сурикова с собранием произведений живописи русского искусства XIX—XX веков, — много времени было проведено за отработкой техники художественного письма. В 1965 году по окончании училища Алексей Кузьмич был призван в ряды Советской Армии, в ракетные войска стратегического назначения в Красноярском крае. По долгу службы также занимался выполнением художественно-оформительских работ. Получил в армии 1-й разряд по вольной борьбе и 2-й разряд по гиревому спорту.

В 1968 году Алексей Кузьмич приехал в Минск с намерением поступить в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Но, опоздав к моменту подачи документов, устроился работать на Минский подшипниковый завод. Показал свои рисунки преподавателю изостудии во Дворце Культуры минского Тракторного завода Анатолию Барановскому, который оценил дарование Алексея Кузьмича. После года занятий с ним, Кузьмич поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Его преподавателями были белорусские художники: Борис Аракчеев, Натан Воронов, Пётр Крохолёв. По окончании института в 1975 году, выпускнику предложили остаться преподавать. Получив опыт преподавания, Алексей Кузьмич ушёл из института и полностью занялся творчеством.

С 1975 года являлся полузапретным художником. Не имел возможности проводить свои выставки практически до распада СССР. Лишь в 1989 в Минске на ВДНХ состоялась первая персональная выставка Кузьмича, на которой была представлена серия работ с Мадоннами, ставшие впоследствии визитной карточкой художника. Выставку посетило более 30000 человек.

Скончался 31 октября 2013 года в Минске.

Семья 
Был дважды женат. Супруга во втором браке — Инесса Филипповна;
 Дочь — Инесса;
 Сын — Алексей Кузьмич-младший (род. 1988), художник, дизайнер, арт-акционист, известен дерзкими скандальными акциями критической направленности.

Творчество 
Первые творческие опыты Алексея Кузьмича характеризуются приверженностью к портрету, тематической картине. Он писал окружающий мир, людей: «У окна» (1974), «Воскресный день» (1976), «Девушка и цветы» (1976), «В мастерской художника» (1977). Далее художник переключился в своей живописи на проблемы более философского плана — о смысле присутствия человека на Земле, о нравственном долге, о предназначении женщины-матери (Мадонны), о духовной роли славянских народов в эволюции всего человечества. Размышлял о проблемах духовного совершенствования человека, о борьбе добра и зла.

Главной героиней живописи Алексея Кузьмича всегда была Женщина, через образ который он изображал идеалы добра, чистоты и красоты. Сам художник характеризовал своё кредо следующим девизом: «Кто любит женщину, кто любит мир, кто пишет женщину, тому помогает Бог». В стилистике произведений на тему Мадонны стала проступать некоторая иконная образность, имеющая значительное художественное воздействие. Художником было создано всего более 700 «мадонн». Серии «В раю» (1983—84), «Мадонна с падшим ангелом» (1984—86), «Серебряные Мадонны» (1986—1996), «Сошедшая с небес» (1988—96), «Полесские Мадонны» (1995—96), «Государственные Мадонны», «Страдания Руси в XX веке» (обе 1997—98) и др.

Также кисти Алексея Кузьмича принадлежит ряд портретов известных деятелей белорусской и российской культур. В 1980 году он написал портрет белорусской актрисы, народной артистки СССР Стефании Станюты, в 1983 году — портреты народных артистов СССР Галины Макаровой и Здислава Стомы, в 1988—89 годах — портреты скульптора, лауреата Ленинской премии СССР В. Занковича, кинорежиссёра Михаила Пташука.

В своих картинах Алексей Кузьмич размышлял также о белорусской идентичности: «Памяти Гусовского» (1981), «Живи и помни» (1985), «Противостояние» (1985), «Посвящается Чернобылю» (1988—89), «Жертвоприношение» (1989).

Память 
1 июня 2014 года на родине Алексея Кузьмича, в деревне Мохро открылась именная художественная галерея художника, являющаяся филиалом государственного музейного комплекса Наполеона Орды.

В конце 2015 года сыном художника Алексеем Кузьмичом-младшим в издательстве «Мастацкая лiтаратура» издана монография «Алексей Кузьмич. Творец возвышенных Мадонн», презентация которой прошла в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 Кузьмич, Алексей Васильевич (художник ; 1945—2013) — Национальная библиотека Беларуси
 

Выпускники Красноярского художественного училища
Выпускники Белорусской академии искусств
Современные художники Белоруссии